Caldes steht für folgende Orte:

 Caldes (Trentino), Gemeinde in der Region Trentino-Südtirol, Provinz Trient, Italien

in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien, Spanien:
 Caldes de Boí, Thermalbad in der Provinz Lleida
 Caldes d’Estrac, Gemeinde in der Provinz Barcelona
 Caldes de Malavella, Ort in der Provinz Girona
 Caldes de Montbui, Ort und Thermalbad in der Provinz Barcelona

Caldés ist der Familienname folgender Personen:
 Miguel Caldés (Miguel Caldés Luis; 1970–2000), kubanischer Baseballspieler 

Siehe auch:

 Caldas (Begriffsklärung)